Governo d'Azeglio I – governo del Regno di Sardegna, in carica dal 1849 al 1852 
 Governo d'Azeglio II – governo del Regno d'Italia, in carica nel 1852